Дяткино — топоним:

 Дяткино — разъезд в Тарасовском районе  Ростовской области. 
 Дяткино — железнодорожная станция в Ростовской области.